Кабало́ев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Кабалоев, Билар Емазаевич — советский государственный и партийный деятель.
 Кабалоев, Виталий Ермакович (род. 1996) - российский борец греко-римского стиля.
 Кабалоев, Заур Ермакович (1992) — российский борец греко-римского стиля.
 Кабалоев, Мурат Азраилович — прокурор Самарской области и Ивановской области.